La Cour des grands peut faire référence à :
 La Cour des grands, un des hymnes de la coupe du monde de football 1998 par Axelle Red et Youssou'n'Dour
 La Cour des grands, une série télévisée française ;
 La Cour des grands , une émission de radio sur Europe 1, animée par Alessandra Sublet ;
 La Cour des grands, une émission musicale québécoise ;
 La Cour des grands, tome 1 de la série de bande dessinée Akademy ;
 La Cour des grands, premier album des rappeurs français Bigflo & Oli.
La Cour des grands, roman de Michel Cals, éditions Jean-Marc Savary, 2018